Вирджи́ния Ме́дичи (; 29 мая 1568, Флоренция, Великое герцогство Тосканское — 15 января 1615, Модена, Моденское герцогство) — принцесса из дома Медичи, дочь Козимо I, великого герцога Тосканского, родившаяся после его отречения в морганатическом браке и впоследствии им узаконенная по принципу per subsequens; в замужестве — герцогиня Модены и Реджо, номинальная герцогиня Феррары.

Многодетная мать. Правительница, защитившая автономию города Модены от посягательств со стороны подесты и судьи. Она была выдана родственниками замуж против воли. Этот факт и измены супруга привели герцогиню к психическому расстройству, ставшему причиной её преждевременной смерти. По слухам была отравлена мужем.

Биография

Ранние годы 
Вирджиния Медичи родилась во Флоренции 29 мая 1568 года. Она была дочерью Козимо I, великого герцога Тосканы, и его любовницы Камиллы Мартелли. Отец её был сыном известного кондотьера Джованни делле Банде Нере и Марии Сальвиати, внучки Лоренцо Великолепного. Мать принадлежала к влиятельным семьям флорентийских патрициев  и , она была дочерью Антонио Мартелли и Фьямметты, урожденной деи Содерини.

Вирджиния родилась после отречения отца от престола в пользу её единокровного брата Франческо. 29 марта 1570 года во Флоренции, по совету папы Пия V, Козимо сочетался морганатическим браком с Камиллой. Это позволило ему узаконить Вирджинию по принципу «per subsequens». С этого времени та жила с родителями, летом на вилле Кастелло близ Флоренции, зимой в Пизе. Законные дети великого герцога с неприязнью относились к её матери и сразу после смерти отца заточили Камиллу в монастырь.

По достижении Вирджинией совершеннолетия старшие члены дома Медичи начали переговоры с домом Сфорца о её замужестве. Она была помолвлена с Франческо Сфорца, графом ди Санта-Фьора, но свадьба не состоялась, так как жених предпочёл церковную карьеру и стал кардиналом. Тогда было принято решение выдать её замуж за представителя дома Эсте. Этот союз должен был улучшить отношения между двумя семьями и прорвать изоляцию великого герцогства Тосканского со стороны других итальянских государств. Единокровный брат кардинал Фердинандо, будущий великий герцог Тосканы, договорился с кардиналом  о браке его племянника и Вирджинии. Большую роль в заключении этого союза сыграла Бьянка Каппелло, вторая жена великого герцога Франческо.

Замужество 
6 февраля 1586 года во Флоренции Вирджиния была выдана замуж за Чезаре (08.10.1552 — 11.12.1628), будущего номинального герцога Феррары, герцога Модены и Реджо, суверенного князя Карпи, князя Священной Римской империи, герцога Монтаржи и Шартре, маркграфа Монтеккьо, графа Жизора, виконта Кана, Байе и Фалеза, владельца Сассуоло; сына Альфонсо, маркграфа Монтеккьо и Джулии делла Ровере, принцессы Урбинской. В честь этого события во Флоренции состоялась премьера комедии «Друг Фидо» с интермедией на стихи и музыку Джованни Барди и музыку Алессандро Стриджо и , а в Ферраре поэт Торквато Тассо посвятил молодожёнам кантату.

В этом браке родились шестеро сыновей и четыре дочери:
 Джулия (22.05.1588 — 1645), принцесса Моденская и Реджийская, умерла незамужней;
 Альфонсо (22.10.1591 — 24.05.1644), герцог Модены и Реджо под именем Альфонсо III, суверенный князь Карпи, князь Священной Римской империи, маркграф Монтеккьо и владелец Сассуоло; сочетался браком с принцессой Изабеллой Савойской (02.03.1591 — 22.08.1626), после смерти которой стал монахом-капуцином под именем брата Иоанна Баптиста из Модены;
  (27.03.1594 — 1664), принц Моденский и Реджийский, маркграф Монтеккьо, маркграф Скандиано, генерал в армиях Священной Римской империи, Венецианской республики и Моденского герцогства, правитель Модены;
 Лаура (24.03.1594 — 1630), принцесса Моденская и Реджийская, сочеталась браком с Алессандро I Пико (1566 — 02.12.1637), принцем Мирандолы и маркграфом Конкордии;
 Катерина (1595—1618), принцесса Моденская и Реджийская, умерла в юном возрасте;
 Ипполито (1599—1647), принц Моденский и Реджийский, кавалер Мальтийского ордена, командор ордена Святого Гроба Господня в Иерусалиме;
 Никколо (1601—1640), принц Моденский и Реджийский, капитан в армии Священной Римской империи; сочетался браком со Свевой д’Авалос д’Аквино д’Арагона (25.02.1594 — 04.07.1641), вдовствующей княгиней Конка;
 Борсо (1605 — 28.12.1657), принц Моденский и Реджийский, полковник в армии Священной Римской империи и генерал в армии Французского королевства, сочетался браком с принцессой Ипполитой д’Эсте (1620—1656);
 Форесто (1606—1639), принц Моденский и Реджийский, капитан отряда добровольцев в армии Священной Римской империи;
 Анджела (ум. 1651), принцесса Моденская и Реджийская, монахиня-клариссинка под именем сестры Анджелы Екатерины, аббатиса монастыря святой Клары в Карпи.

В конце февраля 1586 года Вирджиния и Чезаре прибыли в Феррару. Они остановились в палаццо Диаманти, который им уступил кардинал Луиджи д’Эсте, дядя супруга, впоследствии завещавший ему всё своё имущество. В замужестве Вирджиния получила и утратила ряд титулов. В 1587 году Чезаре стал вторым маркграфом Монтеккьо, а она соответственно стала маркграфиней. После пресечения законной линии дома Эсте стараниями дяди Альфонсо II, не оставившего прямых наследников, Чезаре унаследовал все владения дома. Таким образом, с 27 октября 1597 года Вирджиния носила титулы герцогини Феррары, герцогини Модены и Реджо, суверенной княгини Карпи, княгини Священной Римской империи, герцогини Монтаржи и Шартре, графини Жизора и виконтессы Кана, Байе и Фалеза. Однако если император Рудольф II признал за её мужем право на владения в империи, то папа Климент VIII не признал его суверенитета над владениями дома в Папской области. 15 января 1598 года герцогство Феррары было упразднено. Двор переехал в Модену. В 1599 году Чезаре получил во владение сеньорию Сассуоло. В 1601 году Парижский парламент лишил его всех доменов и титулов во Французском королевстве.

Безумие и смерть 
В 1596 году в поведении Вирджинии проявились первые признаки безумия. Приступы заболевания сопровождали её до самой смерти. Тем не менее она прекрасно справлялась с обязанностями матери многодетного семейства и оказалась умной и дальновидной правительницей. В январе 1601 года в отсутствие герцога, который находился в Реджо, беременная герцогиня самостоятельно управляла Моденой. В это время она пресекла попытку со стороны подесты и судьи Модены лишить город самоуправления. Однако Вирджиния не научилась контролировать вспышки гнева. В марте 1608 года, когда её духовник, иезуит Джером Бондинари назвал герцогиню бесноватой, та набросилась на него с криками и чуть не забила палкой до смерти. Над ней были проведены сеансы экзорцизма, во время которых выяснилось, что толчком к психическому расстройству Вирджинии послужило то, что она против воли была выдана замуж. Болезненное состояние герцогини ухудшалось из-за измен супруга. Изгнание из неё бесов окончательно свело Вирджинию с ума. Рассудок вернулся к ней только в день смерти. На смертном одре она благословила всех своих детей и тихо скончалась.

Вирджиния Медичи умерла 15 января 1615 года в Модене. Появились слухи, что она была отравлена мужем. На заупокойной службе 27 февраля в кафедральном соборе эпитафию об умершей герцогине произнёс иезуит Агостино Маскарди. Она была похоронена в усыпальнице дома Эсте в церкви святого Викентия в Модене.

Генеалогия

В культуре 
Вирджиния Медичи является действующим лицом бестселлера Кьяры Гвидарини «Я, Вирджиния» (2010).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Герцогини Феррары
Герцогини Модены и Реджо
Внебрачное потомство Медичи
Виконтессы